Fernando Pereira (1950-1985), photographe néerlandais ;
 Fernando Pereira (1963-), putschiste santoméen ;
 Fernando Pereira, homme politique santoméen.